Pyrularia är ett släkte av sandelträdsväxter. Pyrularia ingår i familjen sandelträdsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sandelträdsväxter
Pyrularia